Op het Australian Open 2017 speelden de mannen in het dubbelspel van 18 tot en met 28 januari.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdediger was het als eerste geplaatste duo Jamie Murray en Bruno Soares. Zij verloren echter al meteen in de eerste ronde. De overwinning was uiteindelijk voor het als vierde geplaatste Fins-Australisch duo Henri Kontinen en John Peers – zij versloegen de als derde geplaatste Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan.

Geplaatste teams

Belgen en Nederlanders

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2017